Боушка () — чешская и словацкая фамилия (женская форма — Боушкова). Известные носители:

 Боушка, Богумил (1864—1935) — чешский писатель, драматург и педагог.
 Боушка, Вацлав (1910—1975) — чешский футболист.
 Боушка, Вацлав (род. 1945) — чешский футболист.
 Боушка, Йозеф (род. 1945) — чешский футболист и тренер.
 Боушка, Камил (род. 1979) — чешский поэт.
 Боушка, Карел (1933—2001) — чешский мотогонщик.
 Боушка, Павел (род. 1972) — чешский футболист.
 Боушка, Ричард (1934—2019) — американский баскетболист.
 Боушка, Сватоплук (род. 1947) — чехословацкий футболист, брат Йозефа Боушки.
 Боушка, Сигизмунд (1867—1942) — чешский католический священник, переводчик и писатель.
 Боушка, Ярослав (1879-?) — чехословацкий политик, депутат Национального собрания.
 Боушкова, Яна (род. 1954) — чешская актриса.
 Боушкова, Яна (род. 1970) — чешская арфистка.